Lyssa Hora ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Lyssa Hora (Illinzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi
 Lyssa Hora (Kiew), Berg und Festung in Kiew 
 Lyssa Hora (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Lyssa Hora (Korop), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop
 Lyssa Hora (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk

Siehe auch:
 Łysa Góra (Begriffsklärung)